Río Pico puede referirse a:

 Río Pico (España), cauce fluvial de España;
 Río Pico (Figueroa), cauce fluvial que nace en Argentina, cruza hacia Chile y desemboca en el río Figueroa de la cuenca del río Palena; o
 Río Pico (Chubut), localidad de la Argentina.